Еб може да се односи на:

 Еб (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Еб (Север), насељено место у Француској, у департману Север